Velika nagrada Azerbajdžana 2018 je četrta dirka svetovnega prvenstva formule 1 v . Odvijala se je 29. aprila 2018 na uličnem dirkališču Baku City Circuit v Bakuju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, Ferrari, tretji pa je bil Sergio Pérez, Force India-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
| style="text-align:center;"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:42,762
|1:43,015
|1:41,498
| style="text-align:center;"|1
|-
!2
| style="text-align:center;"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:42,693
|1:42,676
|1:41,677
| style="text-align:center;"|2
|-
!3
| style="text-align:center;"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:43,355
|1:42,679
|1:41,837
| style="text-align:center;"|3
|-
!4
| style="text-align:center;"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:42,857
|1:43,482
|1:41,911
| style="text-align:center;"|4
|-
!5
| style="text-align:center;"|33
| Max Verstappen
|
|1:42,642
|1:42,901
|1:41,994
| style="text-align:center;"|5
|-
!6
| style="text-align:center;"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:42,538
|1:42,510
|1:42,490
| style="text-align:center;"|6
|-
!7
| style="text-align:center;"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:43,021
|1:42,967
|1:42,523
| style="text-align:center;"|7
|-
!8
| style="text-align:center;"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|1:43,992
|1:43,366
|1:42,547
| style="text-align:center;"|8
|-
!9
| style="text-align:center;"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:43,746
|1:43,232
|1:43,066
| style="text-align:center;"|14
|-
!10
| style="text-align:center;"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:43,426
|1:43,464
|1:43,351
| style="text-align:center;"|9
|-
!11
| style="text-align:center;"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:44,359
|1:43,585
|
| style="text-align:center;"|10
|-
!12
| style="text-align:center;"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:44,261
|1:43,886
|
| style="text-align:center;"|11
|-
!13
| style="text-align:center;"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:44,010
|1:44,019
|
| style="text-align:center;"|12
|-
!14
| style="text-align:center;"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:43,752
|1:44,074
|
| style="text-align:center;"|13
|-
!15
| style="text-align:center;"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:43,674
|1:44,759
|
| style="text-align:center;"|15
|-
!16
| style="text-align:center;"|2
|
|McLaren-Renault
|1:44,489
|
|
| style="text-align:center;"|16
|-
!17
| style="text-align:center;"|10
| Pierre Gasly 
|
|1:44,496
|
|
| style="text-align:center;"|17
|-
!18
| style="text-align:center;"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|1:45,541
|
|
| style="text-align:center;"|18
|-
! —
| style="text-align:center;"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:57,354
|
|
| style="text-align:center;"|19
|-
! —
| style="text-align:center;"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|brez časa
|
|
| style="text-align:center;"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|align="center"|51
|1:43:44,291
|align="center"|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"| 7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|align="center"|51
| +2,460
|align="center"|6
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|align="center"|51
| +4,024
|align="center"|8
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|align="center"|51
| +5,329
|align="center"|1
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|align="center"|51
| +7,515
|align="center"|9
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|align="center"|51
| +9,158
|align="center"|13
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|align="center"|51
| +10,931
|align="center"|12
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|align="center"|51
| +12,546
|align="center"|10
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|align="center"|51
| +14,152
|align="center"|16
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|align="center"|51
| +18,030
|align="center"|19
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|align="center"|51
| +18,512
|align="center"|18
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|align="center"|51
| +24,720
|align="center"|17
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|align="center"|51
| +40,663
|align="center"|15
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|align="center"|48
| Predrta guma
|align="center"|3
|align="center"|
|-
!Ret
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|align="center"|42
| Trčenje
|align="center"|20
|align="center"|
|-
!Ret
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|align="center"|39
| Trčenje
|align="center"|5
|align="center"|
|-
!Ret
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|align="center"|39
| Trčenje
|align="center"|4
|align="center"|
|-
!Ret
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|align="center"|10
| Trčenje
|align="center"|14
|align="center"|
|-
!Ret
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|align="center"|0
| Trčenje
|align="center"|7
|align="center"|
|-
!Ret
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin 
|Williams-Mercedes
|align="center"|0
| Trčenje
|align="center"|11
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2018
2018